Die Abkürzung LZB steht für:

 Bulgaria Air, eine bulgarische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Landeszentralbank, die ehemaligen Zentralbanken der deutschen Bundesländer
 Landeszentralbibliothek, bis 2010 die u. a. für den wissenschaftlichen Leihverkehr zuständige zentrale Bibliothek in Schleswig-Holstein, siehe Leihverkehrs- und Ergänzungsbibliothek#Geschichte
 Landeszentralbüro von Interpol
 Liefer- und Zahlungsbedingungen
 Linienzugbeeinflussung, ein Zugbeeinflussungssystem der Eisenbahn
 Langzeitbesuch in Justizvollzugsanstalten

Siehe auch:

Abkürzung